Mesker kann bezeichnen:
 Marcella Mesker, niederländische Tennisspielerin
 Mesquer auf Korsisch